VGIF kan syfta på:
Vadstena Gymnastik och Idrottsförening, se Vadstena GIF
Västgöta nations idrottsförening, se Västgöta nation, Uppsala